marka – jednostka monetarna
 marka estońska – jednostka monetarna w Estonii 1919-1928
 marka fińska – fińska jednostka monetarna
 marka niemiecka – jednostka monetarna w Niemczech od 1873 r.
 marka Ober-Ost – jednostka monetarna krajów bałtyckich podczas I wojny światowej
 marka polska – waluta II Rzeczypospolitej, od 1918 do wprowadzenia złotego w 1924 r.
 marka szwedzka – dawna waluta szwedzka używana do 1798 r.

Zobacz też  
 grzywna – odpowiednik marki w krajach słowiańskich
 marka (masa) – jednostka masy

 
Monety